Gminy w USA:
 Piney Creek (ang. Piney Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alleghany
 Piney Creek (ang. Piney Creek Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Ashe